Holdorf (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Holdorf (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen (Landkreis Vechta)

Personen met de achternaam Holdorf
Willi Holdorf (1940–2020), een Duitse atleet